Blathwayt ist der Familienname folgender Personen:

 Audrey Blathwayt (1920–2009), englische Badmintonspielerin
 William Blathwayt (1649–1717), englischer Beamter und Politiker